JCR est un sigle de 3 lettres qui peut désigner :
 Jeunesse communiste révolutionnaire (1966-1969), une organisation de jeunesse liée au PCI et ancêtre de la Ligue communiste (LC), puis de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) ;
 Jeunesses communistes révolutionnaires (1979-2008), une organisation de jeunesse liée à la Ligue communiste révolutionnaire ;
 Joint Research Centre (en français, Centre commun de recherche), de la Commission européenne ; 
 Junte de coordination révolutionnaire, une organisation latino-américaine des années 1970 ;
 Journal Citation Reports, une publication annuelle compilant des informations sur les revues scientifiques ;
 Jésus Christ ressuscité ;
  ;
 JCR (où JCR est le sigle de Just Cracking Records), un groupe de rap belge, créé en 2010, composé de Seven, Sima & NEM.